Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Kaia Kanepi remporte le simple dames. En finale, elle bat Carla Suárez Navarro, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Zhang Shuai.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2012)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2012 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2012
Estoril
Sport au Portugal en 2012
Tennis en avril 2012
Tennis en mai 2012